Winnipeg Jets henviser til flere artikler:
 Winnipeg Jets (1972-1996) – et ishockeyhold, som 1996-2014 spillede under navnet Phoenix Coyotes, og i dag hedder Arizona Coyotes.
 Winnipeg Jets – et ishockeyhold, som indtil 2011 spillede under navnet Atlanta Thrashers.